Shihan André Gilbert, né le , est un karatéka canadien.

Au début des années 1950, il s'établit à Montréal. C'est en 1972 qu'il s'initie au karaté sous la direction de Roger Lesourd et de Gilles Dufour. Le style enseigné à cette école se composait de Kyokushinkai-Kan. 

Atteignant la ceinture noire en 1973, il commence à donner des cours de karaté sur le Boulevard St-Michel. En quête de connaissances sur les arts martiaux, il se rend à New York pour y apprendre le karaté auprès de Shigeru Ôyama (aucun lien avec Sosai Oyama) et Tadachi Nakamura tous deux . 

André Gilbert est demeuré 8 ans sous la direction de Shigeru Ôyama et Tadachi Nakamura soit jusqu’en 1981. La même année en de son leadership et force de caractère, Sosai Ôyama le nomme directeur pour le Canada.

En 1985, il réussit son pré-test de  devant Sosai Oyama. Depuis le , André Gilbert porte dignement le titre de Shihan. Il était attendu au Japon pour l'épreuve du niveau 7e dan en . Sosai Oyama est toutefois décédé en avril de la même année.

Le , il ouvre sa première école, rue St Michel à Montréal. Puis il déménage au coin de Guy / Sherbrooke en 1981. En 1986, l'école située désormais au 4010 Ste Catherine Ouest, Montréal devient Honbu en raison du nombre d'écoles affiliées.

En 1972, il a fait partie des sept samouraï du Québec avec Karaté Samouraï. Les sept samouraï étaient : Maitre Roger Lesourd, Shihan Gaétan Verville, Shihan Gaston Verville, Shihan Gérald Verville, Shihan André Gilbert, Shihan Gilles Dufour et Shihan André Coulombe.

En 1975, après un entraînement ardu de 3 jours, il est choisi pour représenter le Canada au premier championnat du Monde à Tokyo.

En 1979, cassage de 4 blocs de glace avec sa tête. Le , cassage de 16 blocs de glace avec la main (par groupes de 4) placés autour de lui. Il est le seul à avoir accompli cet exploit au Canada. Il est réputé pour ses cassages de glace et fait des démonstrations lors de différents championnats.

En 1979, Shihan André Gilbert a coaché l'équipe canadienne au  mondial de Karaté Kyokushin à Tokyo, le 23, 24 et . L'équipe était composée de 4 combattants: André Coulombe, Gaëtan Sauvé, Alain Léveillé et Gilles Messier.

Il a écrit deux livres : Le Karaté, éditions de l'homme, 1980 & Le Karaté pour Tous, éditions de l'homme, 1991.

En 1995, il a coproduit un vidéo sur le karaté ‘’Kyokushin A State of Mind’’ (Un état d’esprit) distribué dans plusieurs pays. 

Il favorise l'avancement du karaté en tant que :

 Organisateur depuis 1988 des championnats annuels élite Plein Contact, de l’Est duCanada.
 Organisateur du championnat (au 2 ans) de l’Amérique du Nord toutes divisions au Canada.
 Organisateur du ‘’spectacle’’ One Match / Un essai / Un combat.
 Organisateur de plusieurs combats télévisés de kick-boxing et de karaté.

Shihan André Gilbert, créa d'abord en 1971 le Taikyoku 4 et 5, puis en 1975 le Soburi Kata.  On nomme ce dernier parfois le Kata d'enchaînement.

Naissance en octobre 1940
Karatéka canadien